Mattioni:
 Antonio Mattioni
 Emilio Mattioni
 Eszter Mattioni
 Felipe Mattioni
 Luigi Mattioni
 Stelio Mattioni

Siehe auch
 Mattoni